Serres:
 La Serreta (Fígols i Alinyà), serra entre els municipis de Fígols i Alinyà i Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 La Serreta (Ribera d'Urgellet), serra del municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
 La Serreta (l'Estany), serra de l'Estany, Bages.
 La Serreta (l'Espluga de Francolí), serra entre els municipis de l'Espluga de Francolí i Senan (Conca de Barberà) i Fulleda (Garrigues)
 La Serreta (Baix Pallars), serra del municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà).
 La Serreta (Olius), serra del municipi d'Olius (Solsonès)
 La Serreta (Soriguera), serra del municipi de Soriguera (Pallars Sobirà)
 La Serreta-Ull del Moro, serra dels termes municipals d'Alcoi, Cocentaina i Penàguila.
 Muntanyes:
 La Serreta (el Montmell), cim del municipi del Montmell (Baix Penedès).
 La Serreta (Artés), cim del municipi d'Artés (Bages)
 La Serreta (Navès), cim del municipi de Navès (Solsonès)
 La Serreta (Llobera), cim del municipi de Llobera (Solsonès)
 Edificis:
 La Serreta (la Baronia de Rialb), edifici del municipi de la Baronia de Rialb (Noguera)
 La Serreta (Pinós), masia del municipi de Pinós (Solsonès)
 La Serreta (Alcoi), jaciment arqueològic iber als municipis d'Alcoi, Cocentaina i Penàguila
 Entitats de població:
 La Serreta (la Roca del Vallès), nucli del municipi de la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
 La Serreta (Olèrdola), nucli entre els municipis d'Olèrdola i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
 La Serreta (Planoles), nucli del municipi de Planoles (Ripollès)
 La Serreta (Toses), poble disseminat del municipi de Toses (Ripollès)
 La Serreta (Seva), nucli del municipi de Seva (Osona)
 Altres topònims: La Serreta (indret de Soriguera), indret del municipi de Soriguera (Pallars Sobirà)